Die AGIPI Billard Masters 2008 war eine Turnierserie im Dreiband, die zwischen dem 21. November 2007 und dem 7. März 2008 in Schiltigheim, Frankreich ausgetragen wurde. Dabei wurde in drei Phasen gespielt: 1. Qualifikationsrunde; 2. Gruppenphase; 3. Finale.

Der erste Sieger des Turniers war der Schwede Torbjörn Blomdahl. Alle Turnierrekorde gingen an den Niederländer Dick Jaspers.

Allgemeine Informationen

Preisgeld

Qualifikation 
In dieser Phase traten in vier Gruppen je 4 Spieler gegeneinander an. Die beiden Gruppenersten kamen eine Runde weiter und trafen in der Gruppenphase auf je 3 gesetzte Spieler. Gespielt wurde im Round Robin-Modus.

Gruppen A und B 
Gespielt wurde vom 21. November 2007 (Gruppe A) und 20. Dezember 2007 (Gruppe B).

Gruppen C und D 
Gespielt wurde vom 21. Dezember 2007 (Gruppe C) und 16. Januar 2008 (Gruppe D).

Gruppenphase 2 
In der Gruppenphase 2 trafen in zwei Gruppen je vier Spieler aufeinander die sich in den Gruppen A–D qualifiziert hatten. Die beiden Gruppenersten zogen ins Halbfinale ein. Gespielt wurde im Round-Robin-Modus.

Gruppen E und F 
Gespielt wurde vom 5.–6. März 2008.

Finale 

Das Finale wurde am 7. März 2008 im Knock-out-Modus gespielt.

Plätze 1–3

Abschlusstabelle mit Preisgeldvergabe

Einzelnachweise 

2008
Karambolageveranstaltung 2007
Karambolageveranstaltung 2008